Dezső Szabó peut désigner :
 Dezső Szabó (1879-1945), un linguiste et écrivain hongrois ;
 Dezső Szabó (né en 1967), un athlète hongrois spécialiste du décathlon.